Швенде́ски Маселю́с Жо́зеф (Shwendesky Macélus Joseph; 18 ноября 1997, Дельмас), более известная под псевдонимом Ки́ки — гаитянская футболистка, нападающая клуба «Зенит».

Карьера 
Родилась в городе Дельмас недалеко от Порт-о-Пренса (Гаити). 

Псевдоним «Кики» взяла по совету подруги.

В 2017 году сыграла несколько матчей за женскую футбольную команду «Valentina» в чемпионате Гаити. В том же году переехала в Россию. С 2017 по 2022 годы училась в городе Орел в Архитектурно-строительном институте ОГУ имени Тургенева. Имеет красный диплом по специальности «Инженер-строитель автодорог и аэродромов».
Во время учебы играла в единственной команде Орловской области, выступающей в профессиональном турнире «ОрелГУ – КПРФ». В сезоне-2021 сыграла в 20 матчах высшей лиги мини-футбола и Кубка женской лиги, в которых забила 11 голов.

В феврале 2022 года подписала профессиональный контракт с женской футбольной командой «Рубин». В составе казанской команды провела 15 матчей, забив 7 голов.

В августе 2022 перешла в женскую команду «Зенит» , где стала Чемпионом России 2022 года.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ЖФЛ
 Профиль на сайте ЖФК «Зенит»

Футболистки Гаити
Игроки ЖФК «Зенит»